Баффало-Крик (), может также встречаться русификация Буффало-Крик — название приблизительно 250 водотоков, а также нескольких территорий США, Канады и Австралии.

  — ручей в Западной Виргинии.
 Баффало-Крик — ручей в Иллинойсе

См. также 
 Наводнение Буффало-Крик